Илийцы:
 илийские уйгуры
 илийцы (Сардиния), , или иолаи — один из народов Сардинии в нурагический (доримский) период